Первый дивизион Мальты 1954/1955 () — 40-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1954/1955
Мальта
Мальта
1954 год на Мальте
1955 год на Мальте